Гидри́д ма́гния — бинарное неорганическое химическое соединение с химической формулой MgH2.

Содержит 7,66 % вес. водорода, в связи с чем рассматривается в качестве возможной среды для его хранения.

Свойства 
Представляет собой твёрдое белое нелетучее вещество. Малорастворим в воде. Взаимодействует со спиртами и водой:

 MgH2 + 2H2O -> 2H2 + Mg(OH)2.

При нагревании свыше 287 °C при атмосферном давлении разлагается:

 MgH2 -> Mg + H2.

Относительно высокая температура разложения рассматривается как некоторый недостаток для применения вещества в качестве обратимого хранилища водорода.

Получение 
Гидрид магния получают реакцией магния с водородом при 570 °С и около 200 атмосфер в присутствии катализатора — иодида магния (выход реакции 60 %):

 Mg + H2 -> MgH2.

Также возможно получение вещества взаимодействием гидрида лития LiH с магнийалкилами.

Примечания 

М
Соединения магния